Яков Гордон:
 Гордон, Яков Ефимович (1912—1978) — советский астроном и композитор.
 Гордон, Яков Ильич (1913—1998) — советский литературовед.